El término Óptica puede significar:

 Óptica geométrica, es parte de las leyes fenomenológicas de Snell (o Descartes según otras fuentes) de la reflexión y la refracción.
 Óptica geométrica, conjundo de disciplinas que incluyen el estudio de cómo la luz interactúa con materiales específicos.
 En países hispanoamericanos, óptico u óptica, es el profesional oftalmólogo y la compañía que tiene como tarea la confección y regulación de anteojos, gafas y otros dispositivos compuestos por lentes.